Francesco Caputo – calciatore italiano
 Francesco Caputo – pittore italiano
 Francesco Caputo – rapper italiano noto come Lanz Khan